Onchidoris muricata är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Onchidoris muricata ingår i släktet Onchidoris och familjen Onchidorididae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
muricata